«Белый флюгер» — советский полнометражный чёрно-белый детский приключенческий художественный фильм, созданный на Киностудии «Ленфильм» в 1969 году режиссёром Давидом Кочаряном.

Премьера фильма в СССР состоялась 5 ноября 1970 года.

Сюжет 
Пригород Петрограда. 1920 год.
Главные герои фильма — два брата, подростки Федька и Карпуха Дороховы. В тревожное лето 1920 года, когда советская власть была ещё недостаточно крепкой, они помогали чекистам.

Роли исполняют 
 Лёва Орлов — Федька Дорохов
 Вова Магденков — Карпуха Дорохов
 Катя Овсянникова — Лидочка Бакулина
 Вова Перевалов — Яша
 Виталий Коняев — Дорохов, папа Федьки и Карпухи
 Люсьена Овчинникова — Варвара Дорохова, мама Федьки и Карпухи
 Иван Краско — Семён Егорович Самсонов
 Людмила Аржанникова — Ксения Георгиевна Самсонова (Георгиевская)
 Михаил Кононов — Василий Васильевич Крутогоров
 Александр Анисимов — Зуйко
 Виктор Чекмарёв — Бугасов
 Олег Белов — матрос
 Пётр Горин — гость, «контрик»
 Борис Юрченко — верзила, контрреволюционер

В эпизодах 

 Анатолий Абрамов — начальник станции
 Лариса Архипова — сотрудница ЧК
 Александр Гаврилов — беспризорник
 Владимир Костин — матрос
 Степан Крылов — мужик
 Пантелеймон Крымов — доктор
 Вера Липсток — эпизод
 Юрий Новиков — эпизод
 Павел Первушин — мужик
 Виктор Поморцев — эпизод
 Владимир Семичев — эпизод
 Геннадий Судаков — эпизод
 Станислав Фесюнов — убитый мужчина
 Олег Хроменков — эпизод
 А. Трифонов — эпизод

Съёмочная группа 
 Авторы сценария — Александр Власов, Аркадий Млодик
 Режиссёр-постановщик — Давид Кочарян
 Главный оператор — Владимир Ковзель
 Главный художник — Лариса Шилова
 Режиссёр — Иосиф Гиндин
 Оператор — Константин Соболь
 Редактор — Светлана Пономаренко
 Композитор — Вениамин Баснер
 Звукооператор — Арнольд Шаргородский
 Текст песен — Вольта Суслова
 Монтажёр — Елена Баженова
 Художник по костюмам — Л. Густерина
 Художник-декоратор — Ю. Смирнов
 Гримёр — С. Смирнова
 Ассистенты:режиссёра — В. Родченко, Л. Власенко, В. Журавлёваоператора — А. Решетов, Н. Лазуткин, А. Кардановхудожника — Ю. Пашигореев
 Оркестр Ленинградской государственной филармонииДирижёр — Николай Рабинович
 Директор картины — О. Гавловская

Ссылки 
 
 «Белый флюгер» Аннотированный каталог фильмов киностудии «Ленфильм» 1918—2003.

 
 
 «Белый Флюгер» на сайте Медиатека

Фильмы СССР 1969 года
Детские фильмы СССР
Приключенческие фильмы СССР
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы студии «Ленфильм»
Советские фильмы о Гражданской войне в России
Экранизации произведений А. Власова и А. Млодика